Limnodrilus är ett släkte av ringmaskar. Limnodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Limnodrilus